La chair de poule est une réaction de l'organisme face à certaines situations comme le froid et la peur.
 Chair de poule, un film réalisé par Julien Duvivier en 1963.

En rapport avec l'écrivain R. L. Stine

Romans 
 La collection Chair de poule est une série de romans fantastiques et horrifiques écrits par R. L. Stine pour les enfants et adolescents.
 Liste des livres de Chair de poule

Série télévisée 
 le nom des séries télévisées canadienne et américaine adaptées de certains de ces romans ;
 Liste des épisodes de Chair de poule

Film 
 Chair de poule, le film, un film adapté de la collection, réalisé par Rob Letterman en 2015.
 Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween, suite du film, réalisé par Ari Sandel en 2018.

Jeu vidéo 
 Chair de poule, série de jeux d'action-aventure.

Homonymie de titre